Бухта Тихая:

 Бухта Тихая (бухта, Архангельская область) — бухта у побережья острова Гукера, Россия.
 Бухта Тихая (бухта, Владивосток) — бухта залива Петра Великого, г. Владивосток.
 Бухта Тихая (Сахалин) - бухта в сахалинском Приохотье, на юго-восточном побережье Сахалина.
 Бухта Тихая (бухта, Московская область) — бухта Пироговского водохранилища, Россия.
 Бухта Тихая (яхт-клуб) — яхт-клуб на Пироговском водохранилище, Россия.
 Бухта Тихая (полярная станция) — бывшая полярная станция на острове Гукера, Россия.
 Бухта Тихая - бухта в Коктебельском заливе в Крыму.

См. также 
 Тихая (бухта)